De gemeente Harderwijk heeft 344 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Harderwijk.

Harderwijk
De plaats Harderwijk kent 309 gemeentelijke monumenten, zie de lijst van gemeentelijke monumenten in Harderwijk (plaats)

Hierden
De plaats Hierden kent 35 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Bouwwerk in Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk